Пуенте Алто има више значења:

 Пуенте Алто
 Пуенте Алто (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуенте Алто, Ла Лагартиха (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте Алто, Санта Анита (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику